Danger Mouse – musicista e produttore discografico statunitense
 Danger Mouse – serie animata britannica del 1981
 Danger Mouse – serie animata britannica del 2015, reboot della precedente